Антимониды никеля — неорганические соединения металла никеля и сурьмы.

Известно большое количество антимонидов никеля:
 NiSb,
 NiSb,
 NiSb — антимонид триникеля,
 NiSb,
 NiSb,
 NiSb,
 NiSb — антимонид диникеля,
 NiSb — антимонид никеля,
 NiSb,
 NiSb,
 NiSb — диантимонид никеля,
 NiSb,
 NiSb.

Наиболее изучено соединение NiSb.

Литература 
 
 
 

никеля